De Pengornithidae zijn een groep vogels, behorend tot de Enantiornithes, die tijdens het vroege Krijt leefden in het gebied van het huidige China.

In 2014 werd ter gelegenheid van de benoeming van Eopengornis martini door Wang Xiaoli, Jingmai Kathleen O'Connor, Zheng Xiaoting, Wang Min, Hu Han en Zhou Zhonghe ook een familie Pengornithidae benoemd. Het typegenus is Pengornis.

Het concept was meteen bedoeld als klade. De klade werd gedefinieerd als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Eopengornis martini en Pengornis houi; en al diens afstammelingen.

De groep bestaat uit vrij grote vogels uit het late Hauterivien tot vroege Albien van China. Later zijn nog Parapengornis en Chiappeavis in de Pengornithidae geplaatst. Leden van de groep hebben ten dele basaal gevormde staartwaaiers.

De Pengornithidae staan basaal in de Enantiornithes. Eopengornis zou de meest basale bekende pengornithide zijn.

Literatuur
X. Wang, J.K. O'Connor, X. Zheng, M. Wang, H. Hu and Z. Zhou, 2014, "Insights into the evolution of rachis dominated tail feathers from a new basal enantiornithine (Aves: Ornithothoraces)", Biological Journal of the Linnean Society 113: 806-819

Uitgestorven vogels